Asclépiodote, parfois Askipliodote, est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Histoire 
 Asclépiodote le Tacticien ou le Philosophe, philosophe et tacticien grec du  ;
 Julius Asclepiodotus, préfet du prétoire et un consul de l'Empire romain au  ;
 Asclépiodote d'Alexandrie, philosophe néoplatonicien du  ;
 Asclépiodote, roi légendaire de l’île de Bretagne évoqué dans l’Historia regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth au .

Littérature 
 Personnage de la nouvelle Le Crocodile de Gratchevka de Salow.